Monsieur Lune, un chanteur français ; 

 Monsieur Lune, un album de Tarek.